La A1 Ethniki 2009-2010 è stata la 70ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Mike Batiste, 
A1 Ethniki MVP finali:  Mike Batiste, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Giōrgos Mpartzōkas, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Nikos Pappas, 
Quintetto ideale della A1 Ethniki:
 Dīmītrīs Diamantidīs, 
 Drew Nicholas, 
 Josh Childress, 
 Kōstas Kaimakoglou, 
 Mike Batiste,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
2009-2010